Just for Laughs steht für: 
 Just for Laughs – Die Lachattacke, kanadische TV-Unterhaltungsshow
 Juste pour rire, internationales Comedyfestival in Montreal